Ха́тим, Ха́тем (, судья или ворон) — арабское имя.

Исторические личности 
 Хатим ат-Таи (ум. в 605 году) — арабский поэт доисламского периода (джахилия), прославившийся своей щедростью.
 Ади ибн Хатим — сын Хатима ат-Таи, вождь арабского племени Тай, один из сподвижников пророка Мухаммеда.
 Хатим аль-Асамм — исламский богослов родом из Хорасана (Балх).
 Абу Хатим Рух ибн Хатим — мусульманский наместник (вали), который в разное время правил в Синде, Куфе, Басре и Ифрикии.
 Юсуф ибн Хатим аль-Амили — шиитский факих и хадисовед.

XX—XXI век

Египет 
 Хатим Сабир, «Неизвестный Командир» — полковник Армии Египта, затем советник министра обороны Египта.
 Хатим Абдуль-Латиф — египетский политик, занимал пост министра транспорта в правительстве Хишама Кандиля с января по июль 2013 года.
 Мухаммад Абдуль-Кадир Хатим (род. в 1918 году) — министр культуры Египта в 60-х годах XX века.
 Хатим Салих — египетский политик, министр промышленности и внешней торговли Египта в правительстве Хишама Кандиля.
 Хатим Баджато — египетский политик, занимал должность судьи, был советником министра юстиции Египта в правительстве Хишама Кандиля.
 Хатим Мустафа аль-Джабали (род. 20 декабря 1951 года) — министр здравоохранения Египта (2005—2011), сын бывшего министра сельского хозяйства Египта Мустафы аль-Джабали.
 Ахмад Хатим (род. 25 декабря 1987 года) — египетский актёр.
 Ихсан Хатим (, род. 5 января 1986 года) — египетская модель, Мисс Египта 2007 года.
 Хатим Зуль-Фикар (5 января 1952 — 15 февраля 2012) — египетский актёр.
 Ашраф Хатим (род. в 1959 году) — преподаватель на факультете медицины в Каср эль-Айни, министр здравоохранения Египта в правительстве Исама Шарафа.
 Хатим Заглюль (, род. 7 февраля 1957 года) — доктор философии, генеральный директор IPL Media Inc. (Гиза, Египет), основатель и осучередитель Cell-Loc Location Technologies Inc.

Тунис 
 Хатем бен Арфа (7 марта 1987 год, Кламар, О-де-Сен) — французский футболист тунисского происхождения, атакующий полузащитник и нападающий.
 Хатем Трабельси (род. 25 января 1977, Арьяна) — тунисский футболист, завершивший игровую карьеру.
 Хатим Гаула (род. 7 июня 1973 года) — тунисский спортсмен, который специализируется в спортивной ходьбе.
 Хатим аль-Макки (1918—2013) — тунисский художник.
 Хатим ан-Наккати (род. 6 апреля 1962 года) — тунисский писатель, поэт и журналист.

Ирак 
 Хатим аль-Ираки (род. 20 марта 1969 года) — иракский музыкант.
 Хатим Ауда — иракский драматург.

Сирия 
 Хатим Али (род. 2 июня 1962 года) — сирийский актёр, режиссёр и писатель.
 Далаль Хатим (род. в 1931 году) — сирийская писательница-романист, активист по защите прав женщин и детей.

Иордан 
 Хатим Акль (, род. 29 июня 1978 года) — иорданский футболист.

Монархии Персидского залива 
 Хатим ибн Ариф аль-Ауни — доктор шариатского права, бывший член Меджлис аш-Шура (Саудовская Аравия).
 Абдуллах аль-Хатим (1916—1995) — кувейтский писатель и историк, основатель и генеральный секретарь Ассоциации писателей Кувейта.

Ливия 
 Хатим аль-Кур (род. 10 октября 1972 года) — ливийский комедийный актёр.

Марокко 
 Хатим Аммур (, род. в 1980 году) — марокканский певец и актёр.

Палестина 
 Хатим Рида — палестинский медик и политик, член Хамаса.

Топонимы 
 Хатим — город на северо-западе Ирбида, Иордания.
 Муншаа Хатим () — городок в мухафазе Эль-Гарбия, Египет.

Сооружения 
 Мечеть Хатим — мечеть в Александрии.
 Аль-Хати́м (), часть Хиджр Исмаил — остатки стены из белого мрамора расположенной полукругом, соединяющей северный (Иракский) и западный (Сирийский) углы Каабы.

Примечания

См. также 
 Абу Хатим